Esistono più comuni francesi con questo nome

Coulombiers – Sarthe
Coulombiers – Vienne